Lechermann ist der Familienname folgender Personen:

 Johannes Lechermann (1879–1948), deutscher Salesianer Don Boscos und Moraltheologe
 Peter Lechermann (* 1950), deutscher Fußballspieler